Guldgrävare kan syfta på:

 Guldgrävare (kortspel) – ett kortspel
 Guldgrävarna – en svensk film från 1959

Se även
 Vaskning